Митківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Митківська сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Митківська сільська рада — Вінницька область, Гайсинський район
 Митківська сільська рада — Чернівецька область, Заставнівський район